Damernas 60 meter häck vid inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022 hölls den 19 mars 2022 på Štark arena i Belgrad i Serbien. 43 tävlande från 35 nationer deltog. 24 tävlande gick vidare från försöksheaten till semifinalerna och därefter åtta tävlande till finalen.

Cyréna Samba-Mayela från Frankrike vann guldet och satte ett nytt nationsrekord på 7,78 sekunder. Silvermedaljen togs av bahamanska Devynne Charlton som tangerade nationsrekordet på 7,81 sekunder och bronset gick till Gabbi Cunningham från USA som sprang i mål på 7,87 sekunder.

Resultat

Försöksheat
Kvalificeringsregler: De tre första i varje heat  samt de 6 snabbaste tiderna  gick vidare till semifinalerna.

Försöksheaten startade klockan 10:30.

Semifinaler
Kvalificeringsregler: De två första i varje heat  samt de 2 snabbaste tiderna  gick vidare till finalen.

Semifinalerna startade klockan 18:15.

Final
Finalen startade klockan 21:08.

Referenser

Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022